Araks steht für:
 Araks, alternative (armenische und russische) Bezeichnung für Aras (Fluss), Nebenfluss der Kura in Vorderasien

 Araks (Armawir), Dorf im Regionalbezirk Armawir, Provinz Armawir, Armenien
 Araks (Etschmiadsin), Dorf im Regionalbezirk Etschmiadsin, Provinz Armawir, Armenien

 Araks (Satellit), Erderkundungssatellitentyp aus Russland